Westerndorf ist der Ortsname von

 Westerndorf St. Peter, Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern
 Westerndorf (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Westerndorf (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Westerndorf (Belum), Ortsteil der Gemeinde Belum, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Westerndorf (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Westerndorf (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Westerndorf (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Westerndorf (Haimhausen), Ortsteil der Gemeinde Haimhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Westerndorf (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Westerndorf (Rosenheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern
 Westerndorf (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Westerndorf (Wallersdorf), Ortsteil des Marktes Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Westendorf